Into the Wild Life — третій студійний альбом американського рок-гурту Halestorm. В США альбом вийшов 14 квітня 2015.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Halestorm
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми